Ontploffingskracht is een grootheid met als eenheid TNT-equivalent (meestal in megaton) en wordt vooral gebruikt bij kernexplosies. Het duidt op de hoeveelheid vrijkomende energie.

Explosie